

Onomastica 
 Prando – variante del nome proprio di persona maschile Brando

Persone 
 Celso Prando – politico brasiliano
 David Feliciano Prando – medico argentino
 Francesco Prando – doppiatore e attore italiano
 Leonardo Bartholo Prando – calciatore brasiliano
 Marcello Prando – attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e assistente al doppiaggio italiano